Asner () ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Asner (1929–2021), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Synchronsprecher und Menschenrechtsaktivist
 Hans-Dieter Asner (* 1931), deutscher Schauspieler
 Jules Asner, geb. Julie Ann White (* 1968), US-amerikanische TV-Persönlichkeit, Schriftstellerin und Modemodell; eine Frau von Matthew Asner (1992–1996), der Sohn von Edward 
 Kathryn «Kate» Asner (*?), US-amerikanische Schauspielerin; eine Tochter von Edward Asner
 Uzi Asner,  (* 1956), israelischer Musiker, Arrangeur und Dirigent 

Siehe auch:
 Aßner
 Assner
 Aschner